Это список муниципалитетов и городских советов Шри-Ланки.

Муниципалитеты

Городские советы

Население агломерации Большого Коломбо

См. также 
 Список крупных городов Шри-Ланки

Примечания 

Населённые пункты Шри-Ланки
Шри-Ланка
Муниципалитеты